Computerkraker
 Cracker (televisieserie), Britse televisieserie (1993-1996)
 Cracker (scheldwoord), scheldwoord voor arme blanke man
 Cracker (2006), een Britse film uit 2006 
 Cracker (band), Amerikaanse rockband
 Cracker (voedsel), biscuitachtig product